Поморцев — фамилия.
 Поморцев, Александр Васильевич (1854—1920) — русский монах (с именем Феодосий), схиигумен скита Оптиной пустыни, при котором начался процесс закрытия обители.
 Поморцев, Альберт Иванович (род. 1939) — Президент ФХМР (1992—2009) и IFB (1997—2005).
 Поморцев, Анатолий Александрович (1930—2003) — советский, российский партийный и государственный деятель
 Поморцев, Владимир Евграфович (1904 — ?) — советский военный деятель, политработник, член Военного совета Таврического военного округа, генерал-майор.
 Поморцев, Борис Николаевич (род. 1932) — заслуженный художник РСФСР (1985), народный художник Российской Федерации (1999).
 Поморцев, Михаил Алексеевич — один из псевдонимов Бориса Платоновича Юркевича, публициста, писателя, более известного под именем Борис Башилов.
 Поморцев, Михаил Михайлович (1851—1916) — русский изобретатель в области ракетной техники, аэрологии, генерал-майор.
 Поморцев, Феликс Александрович (1982—2016) — капитан управления «В» ЦСН ФСБ РФ.

 Поморцева, Екатерина Даниловна (1901—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Поморцев — небольшой ударный кратер в области восточного побережья Моря Пены на видимой стороне Луны.